Xda ou XDA peuvent faire référence à :

 , une marque de smartphone et de téléphone ainsi que ses produits fonctionnant sous l'OS Pocket PC ()
 XDA developers, une communauté de développement de logiciels mobiles, dont le nom fait référence au modèle de téléphone ci-dessus

Sigles 
XDA désigne aussi :
le code IATA de l'aérodrome de Dax - Seyresse
 le code OACI pour la société Bureau Veritas
Homonymie